Rukai ist

 Rukai (Volk), ein indigenes Volk Taiwans
 Rukai (Sprache), dessen Sprache

 ein litauischer Ortsname:
 Rukai (Pagėgiai), Dorf in der Gemeinde Pagėgiai, Bezirk Tauragė, Litauen (Rucken, Kreis Tilsit/Pogegen/Heydekrug, Ostpreußen/Memelland)
 Rukai, litauischer Name des ostpreußischen Dorfes Rucken, Kreis Pillkallen/Schloßberg, ab 1946: Rossoschanskoje, jetzt: Ostrogoschskoje, Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland